Babol o rosella, planta anual ruderal de flors vermelles habitual en els camps cultivats
 Babol o Babul, ciutat del Mazanderan (Iran)